Mane (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Mane (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże

Zobacz też 
 Mané